Nome di due diverse madrase dell'Uzbekistan:
Madrasa Ulugh Beg (Bukhara)
Madrasa Ulugh Beg (Samarcanda)